Uchino ist der Familienname folgender Personen:

 Masao Uchino (1934–2013), japanischer Fußballspieler und -trainer

 Tsuyaka Uchino (* 2002), japanische Radsportlerin